Slovo veterán obecně označuje jakoukoliv starší entitu, která ještě slouží svému původnímu účelu, jako takové může mít několik významů:

 veterán (voják) – vysloužilý nebo zkušený voják, příp. označení účastníka historických bitev, válečný vysloužilec
 veterán (vozidlo) – vozidlo starší než 30 let , které je v dobrém technickém stavu a originálním technickém stavu, případně byli použity historické úpravy.
 veterán (sportovec) – starší sportovec, který se zúčastňuje soutěží vypisovaných pro tuto věkovou skupinu

Externí odkazy